Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Џејмса Блејка са 6:1, 6:4.

Носиоци

  'Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (друго коло)
  Енди Родик (треће коло)
  Новак Ђоковић (друго коло)
  Николај Давиденко (полуфинале)
  Фернандо Гонзалез (друго коло)
  Томи Робредо (друго коло)
  Ришар Гаске (друго коло)

<li>  Џејмс Блејк (финалиста)
<li>  Томаш Бердих (треће коло)
<li>  Иван Љубичић (друго коло)
<li>  Томи Хас (прво коло)
<li>  Михаил Јужни (друго коло)
<li>  Енди Мари (прво коло)
<li>  Гиљермо Кањас (прво коло)
<li>  Давид Ферер (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2007.